Xue Fei ist der Name folgender Personen:

* Xue Fei (Tischtennisspieler) (* 1999), chinesischer Tischtennisspieler
 Xue Fei (Leichtathletin) (* 1989), chinesische Leichtathletin